Double Dragon – videogioco del tipo picchiaduro a scorrimento del 1987
 Double Dragon – serie di videogiochi e altre opere
 Double Dragon – film del 1994 diretto da James Yukich e tratto dal videogioco omonimo
 Double Dragon – videogioco di picchiaduro a incontri prodotto nel 1995
 Due draghi per una cintura nera (Double Dragon) – serie animata del 1993